Pois est un nom vernaculaire donné en français à des plantes ou des légumes de la famille des Fabaceae, du genre Pisum, plus particulièrement de l'espèce Pisum sativum, appelée « petit pois » ou simplement « pois ». On trouve également dans cette espèce les pois mangetout, les pois fourragers ainsi que les pois sauvages.

Néanmoins, de nombreuses autres plantes d'espèces différentes, consommées ou non par l'homme, sont appelées « pois », souvent par analogie de forme de leurs graines avec celles du pois cultivé. Ce sont, sauf exception, également des plantes de la famille des Fabaceae.

Liste d'espèces appelées « pois » en français 
Note : certains noms peuvent correspondre à une même espèce et inversement. 

 Petit pois - Pisum sativum
 Pois - genre Pisum
 Pois - Pisum sativum
 Pois - Phaseolus vulgaris, nom des dialectes de l'Ouest de la France, passé au Québec, où « pois au lard » est un mets de haricots
 pois à bouquet  - Lathyrus latifolius
 pois à crapaud - Vicia  cracca L.
 pois à écosser - Pisum  sativum
 pois à grain ridé - Pisum  sativumsubsp. sativum convar. medullare
 pois à gratter - Mucuna  pruriens
 pois ailé - Psophocarpus  tetragonolobus
 Pois ambrevade  - Cajanus cajan Spreng. 
 Pois amer - Phaseolus lunatus L. 
 pois aux lièvres - Lathyrus  sylvestris
 Pois à vache - Vigna unguiculata subsp. unguiculata
 pois à vache commun - Vigna  unguiculata

 pois azuki - Vigna  angularis

 pois bambara - Voandzeia  subterranea

 Pois bambara - Vigna subterranea Thouars 

 pois bleu - Calopogonium  mucunoides

 pois bleu - Clitoria ternatea

 Pois boucoussou - Lablab  purpureus L.
 pois café - Lotus  tetragonolobus
 pois cajan - Cajanus  cajan Spreng. 
 pois carré - Psophocarpus tetragonolobus DC.
 pois carré - Lathyrus  sativus L.
 pois chiche - Cicer  arietinum L.
 pois cicerole - Cicer  arietinum
 Pois cochon - Pachyrrhizus angulatus Rich.
 pois commun - Pisum  sativum
 pois cornu - Cicer  arietinum
 pois cultivé - Pisum  sativum
 Pois d'Angole - Cajanus cajan Spreng.
 pois d'Angola - Cajanus  cajan Spreng.

 pois de coucou - Lathyrus  vernus
 pois de Chine - Lathyrus  sylvestris
 Pois de cœur - Cardiospermum halicacabum (famille des Sapindaceae)
 pois de merveille -  Cardiospermum halicacabum
 pois de merveille -  Cardiospermum microcarpum
 pois de pigeon - Pisum sativum  subsp. arvense
 pois de pigeon - Lathyrus  vernus
 pois des champs - Pisum sativum  subsp. arvense
 pois de senteur - Lathyrus  odoratus L.
 pois de senteur - Lathyrus  latifolius
 pois de serpent - Lathyrus  aphaca
 Pois de sept ans - Phaseolus lunatus L.
 Pois de Sibérie - Caragana arborescens Fabr.
 Pois de terre - Arachis hypogaea L.
 Pois doux ou pois sucrés, espèces d'arbres du genre Inga
 pois doux - Inga  fagifolia
 pois du Cap - Phaseolus  lunatus L.
 Pois d'un sou - Lablab purpureus L.
 pois élevé - Pisum sativum  subsp. elatius
 pois fourrager - Pisum sativum  subsp. arvense
 pois franc marron - Crotalaria retusa
 pois gras - Pisum sativum  subsp. elatius
 pois gris - Pisum sativum  subsp. arvense
 Pois indien - Lablab purpureus L.
 Pois-kilomètre - Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Walp
 pois mange-tout - Pisum sativum  subsp. sativum convar. axiphium
 Pois manioc - Pachyrhizus angulatus Rich. ou Pachyrhizus erosus (L.)
 pois maritime - Lathyrus  japonicus subsp. maritimus
 Pois mascate - Mucuna utile Wall.
 pois patate - Pachyrhizus  erosus
 Pois patate -  Pachyrhizus tuberosus
 pois pigeon - Cajanus  cajan
 Pois pigeon - Cajanus indicus Spreng.
 pois potager - Pisum  sativum
 pois pouillieux - Mucuna  pruriens
 pois protéagineux - Pisum  sativum
 pois puant - Anagyris  foetida
 Pois quénique - Moringa oleifera Lam. (famille des Moringaceae)
 pois rond marron - Crotalaria  retusa
 Pois rouge - Abrus precatorius L.
 Pois sabre - Canavalia ensiformis DC 
 pois sabre rouge - Canavalia  gladiata
 pois sans parchemin - Pisum  sativum subsp. sativum convar. axiphium
 pois souterrain - Voandzeia  subterranea
 Pois sucré - Cyperus esculentus (famille des Cyperaceae)
 pois tubéreux - Pachyrhizus  tuberosus
 pois velu - Mucuna  pruriens
 pois vivace - Lathyrus  sylvestris
 pois vivace - Lathyrus  latifolius
 pois zombi - Crotalaria  retusa
Voir aussi :
 lotier-pois, Lotus maritimus L.

Les « pois sauteurs » sont des graines d'une Euphorbiacée du Mexique du genre Sebastiania  (Sebastiania pavoniana ou Sebastiania palmeri) dans lesquelles un papillon a pondu ses œufs. Ce sont les soubresauts de la larve cachée à l'intérieur qui font sauter la graine.

Les pois dans la culture 

Le motif dit « à pois » est un dessin régulier fait de petits cercles, de taille identique et disposés à distance égales, qui rappellent la forme et la taille d'un petit pois.

L'histoire de La Princesse au petit pois ou La princesse sur le pois est un conte bien connu des enfants écrit par le danois Hans Christian Andersen et publié en 1835.

Voir aussi sur l'article Pisum sativum : Les aspects culturels du petit pois.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Maladies du pois
 Haricot
 Légumineuse

Flore (nom vernaculaire)
Pois
Nom de légumineuse ambigu